Gochsheim (Neder-Franken), plaats in Beieren
Gochsheim (Kraichtal), stadsdeel in Kraichtal